Список епископов (архиереев) Русской православной церкви

Список разделён на две основные части: «Ныне живущие архиереи» и «Умершие архиереи», в подразделах список архиереев разделён по странам и титулам, а имена размещаются по алфавиту (как принято в энциклопедиях). В скобках указано имя в миру, а в списке усопших архиереев ещё — дата рождения и смерти.

Ныне живущие архиереи

Патриарх 
 Кирилл (Владимир Михайлович Гундяев) с 1 февраля 2009 года.

Постоянные члены Священного синода 
 Онуфрий (Березовский), митрополит Киевский и всея Украины (Березовский Орест Владимирович)
 Владимир (Кантарян), митрополит Кишинёвский и всея Молдовы (Кантарян Николай Васильевич)
 Александр (Могилёв), митрополит Астанайский и Казахстанский (Могилёв Александр Геннадиевич)
 Викентий (Морарь), митрополит Ташкентский и Узбекистанский (Морарь Виктор Александрович)
 Варсонофий (Судаков), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Судаков Анатолий Владимирович)
 Павел (Пономарёв), митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской епархии (Пономарёв Георгий Васильевич)
 Антоний (Севрюк), митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (Севрюк Антон Юрьевич)
 Вениамин (Тупеко), митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии (Тупеко Виталий Иванович)
 Дионисий (Порубай), митрополит Воскресенский, викарий патриарха Московского и всея Руси, управляющий делами Московской патриархии (Порубай Пётр Николаевич)

Россия

Епархиальные архиереи

Митрополиты 
 Александр (Агриков), митрополит Брянский и Севский (Агриков Василий Александрович)
 Алексий (Кутепов), митрополит Тульский и Ефремовский (Кутепов Андрей Николаевич)
 Алексий (Орлов), митрополит Челябинский и Миасский (Орлов Владимир Павлович)
 Амвросий (Ермаков), митрополит Тверской и Кашинский (Ермаков Виталий Анатольевич)
 Аристарх (Смирнов), митрополит Кемеровский и Прокопьевский (Смирнов Вадим Анатольевич)
 Арсений (Епифанов), митрополит Липецкий и Задонский (Епифанов Юрий Александрович)
 Артемий (Снигур), митрополит Хабаровский и Приамурский (Снигур Александр Николаевич)
 Вадим (Лазебный), митрополит Ярославский и Ростовский (Лазебный Владимир Анатольевич)
 Варсонофий (Судаков), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Судаков Анатолий Владимирович)
 Вениамин (Зарицкий), митрополит Оренбургский и Саракташский (Зарицкий Владимир Николаевич)
 Викторин (Костенков), митрополит Ижевский и Удмуртский (Костенков Виктор Григорьевич)
 Владимир (Иким), митрополит Омский и Таврический (Иким Василий Захарович)
 Владимир (Самохин), митрополит Владивостокский и Приморский (Самохин Михаил Викторович)
 Георгий (Данилов), митрополит Нижегородский и Арзамасский (Данилов Василий Тимофеевич)
 Герман (Моралин), митрополит Курский и Рыльский (Моралин Лев Геннадиевич)
 Григорий (Петров), митрополит Екатеринодарский и Кубанский (Петров Андрей Владимирович)
 Даниил (Доровских), митрополит Курганский и Белозерский (Доровских Александр Григорьевич)
 Димитрий (Елисеев), митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский (Елисеев Виталий Викторович)
 Димитрий (Капалин), митрополит Тобольский и Тюменский (Капалин Алексей Михайлович)
 Евгений (Кульберг), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский (Кульберг Алексей Сергеевич)
 Зиновий (Корзинкин), митрополит Саранский и Мордовский (Корзинкин Анатолий Алексеевич)
 Игнатий (Депутатов), митрополит Саратовский и Вольский (Депутатов Алексей Михайлович)
 Иоанн (Попов), митрополит Белгородский и Старооскольский (Попов Сергей Леонидович)
 Иоанн (Тимофеев), митрополит Йошкар-Олинский и Марийский (Тимофеев Иван Иванович)
 Иосиф (Балабанов), митрополит Улан-Удэнский и Бурятский (Балабанов Игорь Анатольевич)
 Иосиф (Македонов), митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский (Македонов Николай Викторович)
 Исидор (Тупикин), митрополит Смоленский и Дорогобужский (Тупикин Роман Владимирович)
 Кирилл (Наконечный), митрополит Казанский и Татарстанский (Наконечный Михаил Васильевич)
 Кирилл (Покровский), митрополит Ставропольский и Невинномысский (Покровский Леонид Николаевич)
 Константин (Горянов), митрополит Петрозаводский и Карельский (Горянов Олег Александрович)
 Корнилий (Синяев), митрополит Архангельский и Холмогорский (Синяев Владимир Александрович)
 Климент (Капалин), митрополит Калужский и Боровский (Капалин Герман Михайлович)
 Лазарь (Швец), митрополит Симферопольский и Крымский (Швец Ростислав Филиппович)
 Лев (Церпицкий), митрополит Новгородский и Старорусский (Церпицкий Николай Львович)
 Лонгин (Корчагин), митрополит Симбирский и Новоспасский (Корчагин Владимир Сергеевич)
 Максимилиан (Клюев), митрополит Иркутский и Ангарский (Клюев Максим Валерьевич)
 Марк (Головков), митрополит Рязанский и Михайловский (Головков Сергей Анатольевич)
 Марк (Тужиков), митрополит Вятский и Слободской (Тужиков Алексей Викторович)
 Меркурий (Иванов), митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)
 Мефодий (Немцов), митрополит Пермский и Кунгурский (Немцов Николай Фёдорович)
 Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский (Баданин Алексей Васильевич)
 Никодим (Чибисов), митрополит Новосибирский и Бердский (Чибисов Юрий Валерьевич)
 Никон (Васюков), митрополит Уфимский и Стерлитамакский (Васюков Николай Николаевич)
 Никон (Фомин), митрополит Астраханский и Камызякский (Фомин Николай Геннадиевич)
 Павел (Пономарёв), митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской епархии (Пономарёв Георгий Васильевич)
 Павел (Фокин), митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский (Фокин Павел Семёнович)
 Пантелеимон (Кутовой), митрополит Красноярский и Ачинский (Кутовой Николай Васильевич)
 Платон (Удовенко), митрополит Феодосийский и Керченский (Удовенко Владимир Петрович)
 Ростислав (Девятов), митрополит Томский и Асиновский (Девятов Сергей Николаевич)
 Савва (Михеев), митрополит Вологодский и Кирилловский (Михеев Александр Евгеньевич)
 Савватий (Антонов), митрополит Чебоксарский и Чувашский (Антонов Сергей Геннадьевич)
 Серафим (Домнин), митрополит Пензенский и Нижнеломовский (Домнин Сергей Викторович)
 Сергий (Иванников), митрополит Барнаульский и Алтайский (Иванников Сергей Иванович)
 Сергий (Полеткин), митрополит Самарский и Тольяттинский (Полеткин Виктор Моисеевич)
 Сергий (Фомин), митрополит Воронежский и Лискинский (Фомин Виталий Павлович)
 Тихон (Доровских), митрополит Орловский и Болховский (Доровских Виктор Григорьевич)
 Тихон (Емельянов), митрополит Владимирский и Суздальский (Емельянов Леонид Григорьевич)
 Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский (Шевкунов Георгий Александрович)
 Феодор (Казанов), митрополит Волгоградский и Камышинский (Казанов Николай Львович)
 Феодосий (Васнев), митрополит Тамбовский и Рассказовский (Васнев Сергей Иванович)
 Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский (Кашин Дмитрий Витольдович)

Архиепископы 
 Аксий (Лобов), архиепископ Подольский и Люберецкий (Лобов Дмитрий Борисович)
 Аркадий (Таранов), архиепископ Ровеньковский и Свердловский (Таранов Александр Борисович)
 Варлаам (Пономарёв), архиепископ Махачкалинский и Грозненский (Пономарёв Владимир Георгиевич)
 Герасим (Шевцов), архиепископ Владикавказский и Аланский (Шевцов Виталий Николаевич)
 Ефрем (Просянок), архиепископ Биробиджанский и Кульдурский (Просянок Роман Васильевич)
 Зосима (Остапенко), архиепископ Соликамский и Чусовский (Остапенко Владимир Михайлович)
 Иоанн (Павлихин), архиепископ Магаданский и Синегорский (Павлихин Александр Владимирович)
 Ионафан (Цветков), архиепископ Абаканский и Хакасский (Цветков Игорь Васильевич)
 Ипатий (Голубев), архиепископ Анадырский и Чукотский (Голубев Валерий Юрьевич)
 Каллистрат (Романенко), архиепископ Горноалтайский и Чемальский (Романенко Владимир Сергеевич)
 Лукиан (Куценко), архиепископ Благовещенский и Тындинский (Куценко Леонид Сергеевич)
 Максимилиан (Лазаренко), архиепископ Песоченский и Юхновский (Лазаренко Александр Павлович)
 Марк (Давлетов), архиепископ Воркутинский и Усинский (Давлетов Рустам Мирсагитович)
 Никанор (Анфилатов), архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский (Анфилатов Николай Николаевич)
 Николай (Чашин), архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский (Чашин Сергей Николаевич)
 Питирим (Волочков), архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский (Волочков Павел Павлович)
 Роман (Лукин), архиепископ Якутский и Ленский (Лукин Алексей Александрович)
 Серафим (Мелконян), архиепископ Калининградский и Балтийский (Мелконян Владимир Сетракович)
 Тихон (Лобковский), архиепископ Майкопский и Адыгейский (Лобковский Владимир Иванович)
 Феодор (Малаханов), архиепископ Петропавловский и Камчатский (Малаханов Андрей Леонидович)
 Феофилакт (Курьянов), архиепископ Пятигорский и Черкесский, временно управляющий Патриаршими приходами в Туркменистане (Курьянов Денис Анатольевич)
 Фома (Мосолов), архиепископ Одинцовский и Красногорский (Мосолов Николай Владимирович)
 Юстиниан (Овчинников), архиепископ Элистинский и Калмыцкий (Овчинников Виктор Иванович)

Епископы 
 Августин (Анисимов), епископ Городецкий и Ветлужский (Анисимов Анатолий Иванович)
 Агафангел (Дайнеко), епископ Норильский и Туруханский (Дайнеко Андрей Михайлович)
 Адриан (Ульянов), епископ Ржевский и Торопецкий (Ульянов Александр Михайлович)
 Александр (Зайцев), епископ Плесецкий и Каргопольский (Зайцев Александр Анатольевич)
 Алексий (Антипов), епископ Бузулукский и Сорочинский (Антипов Леонид Петрович)
 Алексий (Елисеев), епископ Галичский и Макарьевский (Елисеев Александр Емельянович)
 Алексий (Муляр), епископ Саянский и Нижнеудинский (Муляр Александр Петрович)
 Алексий (Овсянников), епископ Джанкойский и Раздольненский (Овсянников Александр Александрович)
 Антоний (Азизов), епископ Волгодонский и Сальский (Азизов И́горь Шамсуллаевич)
 Антоний (Простихин), епископ Славгородский и Каменский (Простихин Алексей Викторович)
 Аристарх (Яцурин), епископ Ванинский и Переяславский (Яцурин Владимир Петрович)
 Борис (Баранов), епископ Костомукшский и Кемский (Баранов Михаил Михайлович)
 Варнава (Баранов), епископ Выксунский и Павловский (Баранов Роман Владимирович)
 Василий (Данилов), епископ Котласский и Вельский (Данилов Николай Тимофеевич)
 Василий (Кулаков), епископ Армавирский и Лабинский (Кулаков Аркадий Юрьевич)
 Вениамин (Кириллов), епископ Ардатовский и Атяшевский (Кириллов Эдуард Павлович)
 Вениамин (Лихоманов), епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский (Лихоманов Николай Иванович)
 Викентий (Брылеев), епископ Златоустовский и Саткинский (Брылеев Вячеслав Владимирович)
 Виктор (Сергеев), епископ Глазовский и Игринский, (Сергеев Виктор Фёдорович)
 Владимир (Агибалов), епископ Новокузнецкий и Таштагольский, (Агибалов Владимир Викторович)
 Владимир (Новиков), епископ Клинцовский и Трубчевский (Новиков Владимир Анатольевич)
 Владимир (Маштанов), епископ Шадринский и Далматовский (Маштанов Василий Валентинович)
 Всеволод (Понич), епископ Ахтубинский и Енотаевский (Понич Владимир Александрович)
 Гедеон (Губка), епископ Георгиевский и Прасковейский (Губка Василий Иванович)
 Герман (Камалов), епископ Сочинский и Туапсинский (Камалов Алишер Музаффарович)
 Гермоген (Серый), епископ Мичуринский и Моршанский (Серый Владимир Иванович)
 Гурий (Фёдоров), епископ Арсеньевский и Дальнегорский (Фёдоров Владислав Альбертович)
 Диодор (Исаев), епископ Мелекесский и Чердаклинский (Исаев Дмитрий Юрьевич)
 Дионисий (Шумилин), епископ Россошанский и Острогожский (Шуми́лин Па́вел Серге́евич)
 Елисей (Фомкин), епископ Урюпинский и Новоаннинский (Фомкин Александр Евгеньевич)
 Ефрем (Барбинягра), епископ Боровичский и Пестовский (Барбинягра Ефрем Александрович)
 Зосима (Балин), епископ Магнитогорский и Верхнеуральский (Балин Максим Анатольевич)
 Иаков (Тисленко), епископ Нарьян-Марский и Мезенский (Тисленко Евгений Иванович)
 Игнатий (Голинченко), епископ Енисейский и Лесосибирский (Голинченко Фёдор Владимирович)
 Игнатий (Пунин), епископ Выборгский и Приозерский (Пунин Игорь Иванович)
 Игнатий (Румянцев), епископ Уваровский и Кирсановский (Румянцев Георгий Серафимович)
 Игнатий (Суранов), епископ Череповецкий и Белозерский (Суранов Сергей Васильевич)
 Иларион (Кайгородцев), епископ Кинешемский и Палехский (Кайгородцев Ян Викторович)
 Иннокентий (Ветров), епископ Мариинский и Юргинский (Ветров Дмитрий Александрович)
 Иннокентий (Яковлев), епископ Александровский и Юрьево-Польский (Яковлев Яков Яковлевич)
 Иоанн (Коваленко), епископ Калачевская и Палласовская (Коваленко Андрей Владимирович)
 Иоанн (Руденко), епископ Уржумский и Омутнинский (Руденко Владимир Николаевич)
 Ириней (Тафуня), епископ Орский и Гайский (Тафуня Сергей Петрович)
 Климент (Родайкин), епископ Краснослободский и Темниковский (Родайкин Виктор Тимофеевич)
 Константин (Мануйлов), епископ Братский и Усть-Илимский (Ману́йлов Константи́н Константи́нович)
 Леонтий (Козлов), епископ Сызранский и Шигонский (Козлов Василий Владимирович)
 Лука (Волчков), епископ Искитимский и Черепановский (Волчков Андрей Евгеньевич)
 Максим (Дмитриев), епископ Елецкий и Лебедянский (Дмитриев Василий Михайлович)
 Матфей (Самкнулов), епископ Шуйский и Тейковский (Самкнулов Геннадий Анатольевич)
 Мелетий (Павлюченков), епископ Рославльский и Десногорский (Павлюченков Дмитрий Николаевич)
 Мефодий (Зайцев), епископ Альметьевский и Бугульминский (Зайцев Дмитрий Анатольевич)
 Мефодий (Кондратьев), епископ Каменский и Камышловский (Кондра́тьев Михаи́л Алекса́ндрович)
 Митрофан (Осяк), епископ Гатчинский и Лужский (Осяк Михаил Александрович)
 Митрофан (Серёгин), епископ Сердобский и Спасский (Серёгин Михаил Петрович)
 Мстислав (Дячина), епископ Тихвинский и Лодейнопольский (Дячина Михаил Валерианович)
 Нектарий (Селезнёв), епископ Ливенский и Малоархангельский, (Селезнёв Николай Васильевич)
 Нестор (Люберанский), епископ Тольяттинский и Жигулевский (Люберанский Андрей Иванович)
 Никита (Ананьев), епископ Козельский и Людиновский (Ананьев Олег Владимирович)
 Никифор (Хотеев), епископ Отрадненский и Похвистневский (Хотеев Алексей Валерьевич)
 Николай (Ашимов), епископ Амурский и Чегдомынский (Ашимов Денис Юрьевич)
 Николай (Дегтярёв), епископ Черняховский и Славский (Дегтярёв Вадим Геннадьевич)
 Николай (Дутка), епископ Находкинский и Преображенский (Дутка Николай Иванович)
 Николай (Кривенко), епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский (Кривенко Алексей Владимирович)
 Николай (Погребняк), епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский (Погребняк Святослав Владимирович)
 Николай (Субботин), епископ Салаватский и Кумертаусский (Субботин Василий Александрович)
 Нил (Сычёв), епископ Муромский и Вязниковский (Сычёв Андрей Николаевич)
 Павел (Белокрылов), епископ Сарапульский и Можгинский (Белокры́лов Вале́рий Ива́нович)
 Павел (Григорьев), епископ Ейский и Тимашевский (Григорьев Александр Вячеславович)
 Паисий (Кузнецов), епископ Яранский и Лузский (Кузнецов Андрей Анатольевич)
 Паисий (Юрков), епископ Железногорский и Льговский (Юрков Виктор Дмитриевич)
 Пахомий (Брусков), епископ Чистопольский и Нижнекамский (Брусков Дмитрий Александрович)
 Петр (Дмитриев), епископ Тарский и Тюкалинский (Дмитриев Иван Вячеславович)
 Петр (Мансуров), епископ Калачинский и Муромцевский (Мансуров Пётр Григорьевич)
 Роман (Корнев), епископ Рубцовский и Алейский (Корнев Андрей Васильевич)
 Питирим (Творогов), епископ Скопинский и Шацкий (Творогов Константин Викторович)
 Савва (Никифоров), епископ Валуйский и Алексеевский (Никифоров Евгений Алексеевич)
 Серафим (Кузьминов), епископ Белёвский и Алексинский (Кузьминов Дмитрий Николаевич)
 Серафим (Савостьянов), епископ Бийский и Белокурихинский (Савостьянов Владимир Владимирович)
 Сергий (Булатников), епископ Клинцовский и Трубчевский (Булатников Владимир Леонидович)
 Сергий (Зятьков), епископ Вяземский и Гагаринский (Зятьков Сергей Анатольевич)
 Сергий (Копылов), епископ Борисоглебский и Бутурлиновский (Копылов Виктор Николаевич)
 Силуан (Вьюров), епископ Колпашевский и Стрежевской (Вьюров Александр Анатольевич)
 Силуан (Глазкин) епископ Лысковский и Лукояновский (Гла́зкин Алекса́ндр Евге́ньевич)
 Симон (Морозов), епископ Шахтинский и Миллеровский (Морозов Александр Васильевич)
 Софроний (Баландин), епископ Кинельский и Безенчукский (Баландин Сергей Николаевич)
 Софроний (Китаев), епископ Губкинский и Грайворонский (Китаев Виталий Александрович)
 Спиридон (Морозов), епископ Бирский и Белорецкий (Морозов Дмитрий Анатольевич)
 Стефан (Гордеев), епископ Канашский и Янтиковский (Гордеев Сергей Иванович)
 Стефан (Кавтарашвили), епископ Тихорецкий и Кореновский (Кавтарашви́ли Андре́й Лабазович)
 Тарасий (Владимиров), епископ Балашовский и Ртищевский (Владимиров Сергей Николаевич)
 Тарасий (Перов), епископ Североморский и Умбский (Перов Илья Александрович)
 Тихон (Бобов), епископ Ишимский и Аромашевский (Бобов Виктор Дмитриевич)
 Феогност (Дмитриев), епископ Новороссийский и Геленджикский (Дмитриев Михаил Михайлович)
 Феодор (Белков), епископ Алатырский и Порецкий (Белков Александр Михайлович)
 Феодосий (Гажу), епископ Исилькульский и Русско-Полянский (Гажу Сергей Михайлович)
 Феодосий (Чащин), епископ Нижнетагильский и Невьянский (Чащин Сергей Владиславович)
 Феоктист (Игумнов), епископ Переславский и Угличский (Игумнов Андрей Львович)
 Феофан (Данченков), епископ Волжский и Сернурский (Данченков Андрей Юрьевич)
 Филарет (Гаврин), епископ Бежецкий и Весьегонский (Гаврин Дмитрий Викторович)
 Филарет (Коньков), епископ Барышский и Инзенский (Коньков Вячеслав Викторович)
 Филипп (Новиков), епископ Карасукский и Ордынский (Новиков Игорь Николаевич)
 Фома (Демчук), епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский (Демчук Вадим Борисович)
 Фотий (Евтихеев), епископ Великоустюжский и Тотемский (Евтихеев Иван Владимирович)

Викарные архиереи

Митрополиты 
 Антоний (Севрюк), митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата (Севрюк Антон Юрьевич)
 Дионисий (Порубай), митрополит Воскресенский, викарий патриарха Московского и всея Руси, управляющий делами Московской патриархии (Порубай Пётр Николаевич)
 Феогност (Гузиков), митрополит Каширский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Гузиков Иван Михайлович)

Архиепископ 
 Матфей (Копылов), архиепископ Егорьевский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Копылов Константин Иванович)

Епископы 
 Агафон (Опанасенко), епископ Коктебельский, викарий Феодосийской епархии (Опанасенко Вячеслав Александрович)
 Алексий (Поликарпов), епископ Солнечногорский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Поликарпов Анатолий Степанович)
 Арсений (Перевалов), епископ Юрьевский, викарий Новгородской епархии (Перевалов Денис Юрьевич)
 Артемий (Кузьмин), епископ Таганрогский, викарий Ростовской-на-Дону епархии (Кузьмин Артём Андреевич)
 Даниил (Кузнецов), епископ Гурьевский, викарий Кемеровской епархии (Кузнецов Семён Олегович)
 Евфимий (Максименко), епископ Усманский, викарий Липецкой епархии (Максименко Виктор Петрович)
 Евфимий (Моисеев), епископ Луховицкий, викарий патриарха Московского и всея Руси (Моисеев Дмитрий Александрович)
 Илия (Быков), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (Быков Николай Петрович)
 Иннокентий (Васецкий), епископ Сормовский, викарий Нижегородской епархии (Васецкий Иван Степанович)
 Иннокентий (Ерохин), епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии (Ерохин Виталий Викторович)
 Иосиф (Королёв), епископ Можайский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Королев Олег Геннадьевич)
 Иринарх (Грезин), епископ Раменский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Грезин Владимир Кузьмич)
 Каллиник (Чернышёв), епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии (Чернышёв Константин Валерьевич)
 Кирилл (Зинковский), епископ Звенигородский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Зинковский Евгений Анатольевич)
 Константин (Островский), епископ Зарайский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Островский Илья Константинович)
 Леонид (Толмачёв), епископ Тарусский, викарий Калужской епархии (Толмачёв Денис Владимирович)
 Назарий (Лавриненко), епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии (Лавриненко Николай Алексеевич)
 Нестор (Доненко), епископ Ялтинский, викарий Симферопольской епархии (Доненко Николай Николаевич)
 Панкратий (Жердев), епископ Троицкий, викарий патриарха Московского и всея Руси (Жердев Владислав Петрович)
 Пантелеимон (Шатов), епископ Верейский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Шатов Аркадий Викторович)
 Парамон (Голубка), епископ Наро-Фоминский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Голубка Фёдор Михайлович)
 Порфирий (Шутов), епископ Озерский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Шутов Владимир Викторович)
 Роман (Гаврилов), епископ Серпуховской, викарий патриарха Московского и всея Руси (Гаврилов Геннадий Михайлович)
 Савва (Тутунов), епископ Зеленоградский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Тутунов Сергей Андреевич)
 Савватий (Загребельный), епископ Бронницкий, викарий патриарха Московского и всея Руси (Загребельный Сергей Николаевич)
 Серапион (Дунай), епископ Ялуторовский, викарий Тобольской епархии (Дунай Игорь Саввович)
 Серафим (Амельченков), епископ Истринский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Амельченков Владимир Леонидович)
 Силуан (Никитин), епископ Петергофский, викарий Санкт-Петербургской епархии (Никитин Сергей Сергеевич)
 Стефан (Привалов), епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии (Привалов Сергей Владимирович)
 Тихон (Недосекин), епископ Видновский, викарий патриарха Московского и всея Руси (Недосекин Николай Владимирович)
 Феодорит (Тихонов), епископ Венёвский, викарий Тульской епархии (Тихонов Михаил Анатольевич)
 Филарет (Гусев), епископ Дальнеконстантиновский, викарий Нижегородской епархии (Гусев Валерий Сергеевич)

Украинская православная церковь (Московского патриархата)

Предстоятель 
 Онуфрий (Березовский), митрополит Киевский и всея Украины с 17 августа 2014 года.

Постоянные члены Священного Синода УПЦ 
 Агафангел (Саввин), митрополит Одесский и Измаильский
 Марк (Петровцы), митрополит Хустский и Виноградовский
 Иларион (Шукало), митрополит Донецкий и Мариупольский
 Феодор (Гаюн), митрополит Каменец-Подольский и Городокский, председатель Церковного суда УПЦ
 Павел (Лебедь), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, председатель Синодальной комиссии УПЦ по делам монастырей
 Мелетий (Егоренко), митрополит Черновицкий и Буковинский, председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви
 Антоний (Паканич), митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ

Епархиальные архиереи

Митрополиты 
 Онуфрий (Березовский), митрополит Киевский и всея Украины (Березовский Орест Владимирович)
 Августин (Маркевич), митрополит Белоцерковский и Богуславский (Маркевич Адам Иванович)
 Агапит (Бевцик), митрополит Могилёв-Подольский и Шаргородский (Бевцик Иван Васильевич)
 Агафангел (Саввин), митрополит Одесский и Измаильский (Саввин Алексей Михайлович)
 Алексий (Гроха), митрополит Балтский и Ананьевский (Гроха Сергей Александрович)
 Алексий (Шпаков), митрополит Вознесенский и Первомайский (Шпаков Алексей Алексеевич)
 Амвросий (Поликопа), митрополит Черниговский и Новгород-Северский (Поликопа Андрей Яковлевич)
 Анатолий (Гладкий), митрополит Сарненский и Полесский (Гладкий Алексей Алексеевич)
 Антоний (Паканич), митрополит Бориспольский и Броварский (Паканич Иван Иванович)
 Антоний (Фиалко), митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский (Фиалко Василий Иванович)
 Боголеп (Гончаренко), митрополит Александрийский и Светловодский (Гончаренко Валерий Валерьевич)
 Варсонофий (Столяр), митрополит Винницкий и Барский (Столяр Василий Петрович)
 Виссарион (Стретович), митрополит Овручский и Коростенский (Стретович Василий Александрович)
 Владимир (Мельник), митрополит Владимир-Волынский и Ковельский (Мельник Константин Павлович)
 Владимир (Орачёв), митрополит Каменской и Царичанский (Орачёв Станислав Николаевич)
 Евлогий (Гутченко), митрополит Сумской и Ахтырский (Гутченко Евгений Анатольевич)
 Ефрем (Кицай), митрополит Криворожский и Никопольский (Кицай Иван Степанович)
 Ефрем (Яринко), митрополит Бердянский и Приморский (Яринко Валентин Александрович)
 Иларион (Шукало), митрополит Донецкий и Мариупольский (Шукало Роман Васильевич)
 Иоанн (Сиопко), митрополит Херсонский и Таврический (Сиопко Игорь Степанович)
 Ионафан (Елецких), митрополит Тульчинский и Брацлавский (Елецких Анатолий Иванович)
 Ириней (Середний), митрополит Днепропетровский и Павлоградский (Середний Иван Петрович)
 Климент (Вечеря), митрополит Нежинский и Прилукский (Вечеря Олег Александрович)
 Лука (Коваленко), митрополит Запорожский и Мелитопольский (Коваленко Андрей Вячеславович)
 Марк (Петровцы), митрополит Хустский и Виноградовский (Петровцы Николай Иванович)
 Мелетий (Егоренко), митрополит Черновицкий и Буковинский (Егоренко Валентин Владимирович)
 Митрофан (Никитин), митрополит Горловский и Славянский (Никитин Андрей Викторович)
 Никодим (Барановский), митрополит Северодонецкий и Старобельский (Барановский Николай Николаевич)
 Никодим (Горенко), митрополит Житомирский и Новоград-Волынский (Горенко Виктор Васильевич)
 Николай (Капустин), митрополит Кременчугский и Лубенский (Капустин Максим Владимирович)
 Онуфрий (Лёгкий), митрополит Харьковский и Богодуховский (Легкий Олег Владимирович)
 Пантелеимон (Луговой), митрополит Уманский и Звенигородский (Луговой Михаил Васильевич)
 Пантелеимон (Поворознюк), митрополит Луганский и Алчевский (Поворознюк Василий Дмитриевич)
 Питирим (Старинский), митрополит Николаевский и Очаковский (Старинский Николай Петрович)
 Роман (Кимович), митрополит Конотопский и Глуховский (Кимович Дмитрий Дмитриевич)
 Сергий (Генсицкий), митрополит Тернопольский и Кременецкий (Генсицкий Борис Наумович)
 Феодор (Гаюн), митрополит Каменец-Подольский и Городокский (Гаюн Алексей Алексеевич)
 Феодор (Мамасуев), митрополит Мукачевский и Ужгородский (Мамасуев Александр Семёнович)
 Феодосий (Снигирёв), митрополит Черкасский и Каневский (Снигирёв Денис Леонидович)
 Филарет (Зверев), митрополит Новокаховский и Генический (Зверев Юрий Олегович)
 Филарет (Кучеров), митрополит Львовский и Галицкий (Кучеров Сергей Иванович)
 Филипп (Осадченко), митрополит Полтавский и Миргородский (Осадченко Роман Альбертович)

Архиепископы 
 Евсевий (Дудка), архиепископ Шепетовский и Славутский (Дудка Иван Иванович)
 Нафанаил (Крикота), архиепископ Волынский и Луцкий (Крикота Пётр Григорьевич)
 Николай (Почтовый), архиепископ Кировоградский и Новомиргородский (Почтовый Александр Георгиевич)
 Пимен (Воят), архиепископ Ровенский и Острожский (Воят Павел Михайлович)

Епископы 
 Иоанн (Терновецкий), епископ Изюмский и Купянский (Терновецький Николай Васильевич)
 Тихон (Софийчук), епископ Роменский и Бурынский (Софийчук Василий Николаевич)
 Никита (Сторожук), епископ Ивано-Франковский и Коломыйский (Сторожук Андрей Петрович)

Викарные архиереи

Митрополиты 
 Арсений (Яковенко), митрополит Святогорский, викарий Донецкой епархии (Яковенко Игорь Фёдорович)
 Владимир (Мороз), митрополит Почаевский, викарий Киевской епархии (Мороз Виорел Лазаревич)
 Иоасаф (Губень), митрополит Васильковский, викарий Киевской епархии (Губень Пётр Иванович)
 Лонгин (Жар), митрополит Банченский, викарий Черновицкой епархии (Жар Михаил Васильевич)
 Павел (Лебедь), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской епархии (Лебедь Пётр Дмитриевич)

Архиепископы 
 Александр (Нестерчук), архиепископ Городницкий, викарий Киевской епархии (Нестерчук Василий Константинович)
 Амвросий (Скобиола), архиепископ Волновахский, викарий Донецкой епархии (Скобиола Андрей Петрович)
 Антоний (Крипак), архиепископ Путивльский, викарий Киевской епархии (Крипак Сергей Михайлович)
 Варнава (Филатов), архиепископ Макеевский, викарий Донецкой епархии (Филатов Станислав Юрьевич)
 Варсонофий (Винниченко), архиепископ Новоазовский, викарий Донецкой епархии (Винниченко Владимир Семёнович)
 Вениамин (Межинский), архиепископ Хотинский, викарий Черновицкой епархии (Межинский Мирослав Никифорович)
 Вениамин (Погребной), архиепископ Новосанжарский, викарий Полтавской епархии (Погребной Владимир Валентинович)
 Виктор (Быков), архиепископ Арцизский, викарий Одесской епархии (Быков Владислав Олегович)
 Виктор (Коцаба), архиепископ Барышевский, викарий Киевской епархии (Коцаба Владимир Дмитриевич)
 Дамиан (Давыдов), архиепископ Фастовский, викарий Киевской епархии (Давыдов Олег Александрович)
 Диодор (Васильчук), архиепископ Южненский, викарием Одесской епархии (Васильчук Виталий Семёнович)
 Евлогий (Пацан), архиепископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии (Пацан Василий Алексеевич)
 Иов (Смакоуз), архиепископ Шумский, викарий Тернопольской епархии (Смакоуз Виктор Фёдорович)
 Иона (Черепанов), архиепископ Обуховский, викарий Киевской епархии (Черепанов Максим Александрович)
 Иоанн (Вахнюк), архиепископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии (Вахнюк Сергей Григорьевич)
 Кассиан (Шостак), архиепископ Иванковский, викарий Киевской епархии (Шостак Александр Константинович)
 Павел (Валуйский), архиепископ Беловодский, викарий Луганской епархии (Валуйский Роман Дмитриевич)
 Паисий (Шинкарёв), архиепископ Константиновский, викарий Горловской епархии (Шинкарёв Ви́ктор Серге́евич)
 Пантелеимон (Бащук), архиепископ Бучанский, викарий Киевской епархии (Бащук Виктор Романович)
 Серафим (Демьянив), архиепископ Яготинский, викарий Киевской епархии (Демьянов Владимир Васильевич)
 Сергий (Михайленко), архиепископ Болградский, викарий Одесской епархии (Михайленко Александр Александрович)
 Сильвестр (Стойчев), архиепископ Белогородский, викарий Киевской епархии (Стойчев Александр Николаевич)
 Спиридон (Головастов), архиепископ Добропольский, викарий Горловской епархии (Харон Юрий Самуилович)

Епископы 
 Амвросий (Вайнагий), епископ Згуровский, викарий Бориспольской епархии (Вайнагий Василий Васильевич)
 Андрей (Василашку), епископ Петропавловский, викарий Днепропетровской епархии (Василашку Сергей Петрович)
 Антоний (Пухкан), епископ Корсунь-Шевченковский, викарий Черкасской епархии (Пухкан)
 Афанасий (Герман), епископ Камень-Каширский, викарий Волынской епархии (Герман Александр Александрович)
 Варнава (Гладун), епископ Новобугский, викарий Николаевской епархии (Гладун Василий Андреевич)
 Вениамин (Величко), епископ Скадовский, викарий Херсонской епархии (Величко Сергей Михайлович)
 Гедеон (Харон), епископ Макаровский, викарий Киевской епархии (Головастов Сергей Николаевич)
 Дионисий (Пилипчук), епископ Переяслав-Хмельницкий, викарий Киевской епархии (Пилипчук Константин Петрович)
 Иаков (Галандзовский), епископ Дрогобычский, викарий Львовской епархии (Галандзовский Сергей Леонидович)
 Иларий (Гаврилец), епископ Свалявский, викарий Мукачевской епархии (Гаврилец Юрий Михайлович)
 Иринарх (Тымчук), епископ Новопсковский, викарий Северодонецкой епархии (Тымчук Денис Иванович)
 Исаакий (Андроник), епископ Ворзельский, викарий Киевской епархии (Андроник Фёдор Филиппович)
 Кирилл (Билан), епископ Бышевский, викарий Киевской епархии (Билан Анатолий Васильевич)
 Лавр (Березовский), епископ Ирпенский, викарий Киевской епархии (Березовский Орест Викторович)
 Марк (Андрюк), епископ Бородянский, викарий Киевской епархии (Андрюк Владимир Иванович)
 Никодим (Пустовгар), епископ Любечский, викарий Черниговской епархии (Пустовгар Николай Григорьевич)
 Сергий (Аницой), епископ Ладыжинский, викарий Тульчинской епархии (Аницой Сергей Леонидович)
 Силуан (Черней), епископ Герцаевский, викарий Черновицкой епархии (Черней Аурел Степанович)
 Симеон (Голубка), епископ Угольский, викарий Хустской епархии (Голубка Степан Михайлович)
 Спиридон (Романов), епископ Вишневский, викарий Киевской епархии (Романов Андрей Владимирович)
 Феодосий (Марченко), епископ Ладанский, викарий Нежинской епархии (Марченко Евгений Леонидович)

Белорусская православная церковь

Митрополит 
 Вениамин (Тупеко), митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии (Тупеко Виталий Иванович)

Архиепископы 
 Антоний (Доронин), архиепископ Гродненский и Волковысский (Доронин Денис Валентинович)
 Гурий (Апалько), архиепископ Новогрудский и Слонимский (Апалько Николай Петрович)
 Димитрий (Дроздов), архиепископ Витебский и Оршанский (Дроздов Николай Григорьевич)
 Иоанн (Хома), архиепископ Брестский и Кобринский (Хома Лев Данилович)
 Софроний (Ющук), архиепископ Могилёвский и Мстиславский (Ющук Степан Петрович)
 Стефан (Нещерет), архиепископ Гомельский и Жлобинский (Нещерет Анатолий Владимирович)

Епископы 
 Георгий (Войтович), епископ Пинский и Лунинецкий (Войтович Юрий Феодосьевич)
 Игнатий (Лукович), епископ Полоцкий и Глубокский (Лукович Игорь Иванович)
 Леонид (Филь), епископ Туровский и Мозырский (Филь Феодосий Митрофанович)
 Павел (Тимофеенков), епископ, Молодечненский и Столбцовский (Тимофеенков Олег Павлович)
 Порфирий (Преднюк), епископ Лидский и Сморгонский (Преднюк Олег Степанович)
 Серафим (Белоножко), епископ Бобруйский и Быховский (Белоножко Алексей Дмитриевич)

Викарные епископы 
 Амвросий (Шевцов), епископ Светлогорский, викарий Гомельской епархии (Шевцов Андрей Григорьевич)
 Евсевий (Тюхлов), епископ Друцкий, викарий Гомельской епархии (Тюхлов Константин Дмитриевич)

Православная церковь Молдовы

Митрополит 
 Владимир (Кантарян), митрополит Кишинёвский и всея Молдовы (Кантарян Николай Васильевич)

Архиепископы 
 Савва (Волков), архиепископ Тираспольский и Дубоссарский (Волков Сергей Александрович)
 Анатолий (Ботнарь), архиепископ Кагульский и Комратский (Ботнарь Георгий Фомич)
 Маркелл (Михэеску), архиепископ Бельцкий и Фэлештский (Михэеску Николай Владимирович)
 Никодим (Вулпе), архиепископ Единецкий и Бричанский (Вулпе Иоанн Васильевич)
 Петр (Мустяцэ), архиепископ Унгенский и Ниспоренский (Мустяцэ Валерий Иванович)

Викарные епископы 
 Иоанн (Мошнегуцу), епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии (Мошнегуцу Иван Викторович)
 Силуан (Шаларь), епископ Орхейский, викарий Кишиневской епархии (Шаларь)

Латвийская православная церковь

Митрополит 
 Александр (Кудряшов), митрополит Рижский и всея Латвии (Кудряшов Александр Иванович)

Епископ 
 Александр (Матрёнин), епископ Даугавпилсский и Резекненский (Матрёнин Сергей Игоревич)

Викарный епископ 
 Иоанн (Сичевский), епископ Елгавский, викарий Рижской епархии (Сичевский Владимир Павлович)

Эстонская православная церковь Московского патриархата

Митрополит 
 Евгений (Решетников), митрополит Таллинский и всея Эстонии (Решетников Валерий Германович)

Епископ 
 Лазарь (Гуркин), епископ Нарвский и Причудский (Гуркин Александр Николаевич)

Викарный епископ 
 Сергий (Телих), епископ Маардуский, викарий Таллинской епархии (Телих Олег Андреевич)

Литва

Митрополит 
 Иннокентий (Васильев), митрополит Виленский и Литовский (Васильев Валерий Фёдорович)

Викарный епископ 
 Амвросий (Федукович), епископ Тракайский, викарий Виленской епархии (Федукович Артур Степанович)

Казахстанский митрополичий округ

Митрополит 
 Александр (Могилёв), митрополит Астанайский и Казахстанский (Могилёв Александр Геннадиевич)

Архиепископы 
 Амфилохий (Бондаренко), архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский (Бондаренко Андрей Анатольевич)
 Варнава (Сафонов), архиепископ Павлодарский и Экибастузский (Сафонов Василий Алексеевич)
 Владимир (Михейкин), архиепископ Петропавловский и Булаевский (Михейкин Виктор Викторович)
 Севастиан (Осокин), архиепископ Карагандинский и Шахтинский (Осокин Александр Валентинович)
 Серапион (Колосницин), архиепископ Кокшетауский и Акмолинский (Колосницин Сергей Сергеевич)

Епископ 
 Игнатий (Сидоренко), епископ Актюбинский и Кызылординский (Сидоренко	Игорь Александрович)
 Хрисанф (Коноплёв), епископ Чимкентский и Туркестанский (Коноплёв Серге́й Миха́йлович)

Викарные епископы 
 Геннадий (Гоголев), епископ Каскеленский, викарий Астанайской епархии (Гоголев Михаил Борисович)
 Клавдиан (Поляков), епископ Талдыкорганский, викарий Астанайской епархии (Поляков Сергей Викторович)

Среднеазиатский митрополичий округ

Митрополит 
 Викентий (Морарь), митрополит Ташкентский и Узбекистанский (Морарь Виктор Александрович)

Епископы 
 Павел (Григорьев), епископ Душанбинский и Таджикистанский (Григорьев Александр Вячеславович)
 Савватий (Загребельный), епископ Бишкекский и Кыргызстанский (Загребельный Сергей Николаевич)

Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии

Митрополиты 
 Сергий (Чашин), митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский, Патриарший экзарх в Юго-Восточной Азии (Чашин Николай Николаевич)
 Павел (Фокин), митрополит Манильский и Ханойский (Фокин Павел Семёнович)

Архиепископ 
 Феофан (Ким), архиепископ Корейский (Ким Алексей Илларионович)

Викарный епископ 
 Питирим (Донденко), епископ Джакартский, викарий Сингапурской епархии (Донденко Александр Анатольевич)

Патриарший экзархат в Западной Европе

Митрополит 
 Нестор (Сиротенко), митрополит Корсунский и Западноевропейский, патриарший экзарх в Западной Европе (Сиротенко Евгений Юрьевич)

Архиепископы 
 Елисей (Ганаба), архиепископ Гаагский и Нидерландский (Ганаба Илья Владимирович)
 Симон (Ишунин), архиепископ Брюссельский и Бельгийский (Ишунин Владимир Николаевич)

Епископ 
 Матфей (Андреев), епископ Сурожский (Андреев Геннадий Львович)

Викарные епископы 
 Амвросий (Мунтяну), епископ Богородский, викарий патриаршего экзарха Западной Европы (Мунтяну Виталий Петрович)
 Петр (Прутяну), епископ Кафский, викарий патриаршего экзарха Западной Европы (Прутяну Михаил Георгиевич)

Центральная Европа

Митрополит 
 Иларион (Алфеев), митрополит Будапештский и Венгерский (Алфеев Григорий Валериевич)

Архиепископ 
 Тихон (Зайцев), архиепископ Рузский, управляющий Берлинской епархией (Зайцев Александр Викторович)

Епископ 
 Алексий (Заночкин), епископ Венский (Заночкин Алексей Викторович)

Южная Америка

Епископ 
 Леонид (Солдатов), епископ Аргентинский и Южноамериканский (Солдатов Степан Геннадьевич)

Патриарший экзархат Африки

Митрополит 
 Леонид (Горбачёв), митрополит Клинский, Каирский и Северо-Африканский, Патриарший экзарх всея Африки (Горбачёв Леонид Эдуардович)

Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ)

Первоиерарх 
 Николай (Ольховский), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх РПЦЗ (РПЦЗ) (Ольховский Николай Александрович)

Митрополит 
 Марк (Арндт), митрополит Берлинский и Германский (РПЦЗ) (Арндт Михаил)

Архиепископы 
 Гавриил (Чемодаков), архиепископ Монреальский и Канадский (РПЦЗ) (Чемодаков Георгий Львович)
 Кирилл (Дмитриев), архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский (РПЦЗ) (Дмитриев Борис Михайлович)
 Петр (Лукьянов), архиепископ Чикагский и Средне-Американский (РПЦЗ) (Лукьянов Павел Андреевич)

Епископы 
 Георгий (Шейфер), схиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский (РПЦЗ) (Шейфер Макарий)
 Иоанн (Берзинь), епископ Каракасский и Южно-Американский (РПЦЗ) (Берзинь Пётр Леонидович)
 Ириней (Стинберг), епископ Лондонский и Западно-Европейский (РПЦЗ) (Стинберг Мэтью Крейг)

Викарные архиереи

Епископы 
 Александр (Эчеваррия), епископ Вевейский, викарий Лондонской и Западно-Европейской епархии (Эчеваррия Адриан)
 Иаков (Корацца), епископ Сонорский, викарий Западно-Американской епархии РПЦЗ (Корацца)
 Иов (Бандман), епископ Штутгартский, викарий Берлинской и Германской епархии РПЦЗ (Бандман Йон)
 Лука (Мурьянка), епископ Сиракузский, викарий Восточно-Американской епархии РПЦЗ (Мурьянка Марк Петрович)
 Феодосий (Иващенко), епископ Сиэтлийский, викарий Сан-Францисской епархии РПЦЗ (Иващенко Евгений Сергеевич)

Архиепископия православных церквей русской традиции в Западной Европе

Митрополит 
 Иоанн (Реннето), митрополит Дубнинский, управляющий Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции (Жан Реннето)

Викарные епископы 
 Симеон (Коссек), епископ Домодедовский, викарий Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (Жерар Коссек)
 Елисей (Жермен), епископ Рéутовский, викарий Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (Николай Жермен)

Японская православная церковь

Митрополит 
 Даниил (Нусиро), митрополит Токийский и всей Японии (Нусиро Икио)

Архиепископ 
 Серафим (Цудзиэ), архиепископ Сендайский и Восточно-Японский (Цудзиэ Нобору)

На покое

Митрополиты 
 Антоний (Черемисов), митрополит, бывший Орловский и Болховский (1989—2019) (Черемисов Иван Иванович)
 Анастасий (Меткин), митрополит, бывший Симбирский и Новоспасский (1988—2019) (Меткин Александр Михайлович)
 Вениамин (Пушкарь), митрополит, бывший Владивостокский и Приморский (1992—2018) (Пушкарь Борис Николаевич)
 Валентин (Мищук), митрополит, бывший Оренбургский и Саракташский (1976—2015) (Мищук Тимофей Адамович)
 Виктор (Олейник), митрополит, бывший Тверской и Кашинский (1988—2018) (Олейник Владимир Николаевич)
 Герман (Тимофеев), митрополит, бывший Волгоградский и Камышинский (1968—2018) (Тимофеев Геннадий Евгеньевич)
 Евсевий (Саввин), митрополит, бывший Псковский и Порховский (1984—2018) (Саввин Николай Афанасьевич)
 Елисей (Иванов), митрополит, бывший Изюмский и Купянский (2007—2022) (Иванов Олег Александрович)
 Игнатий (Пологрудов), митрополит, бывший Аргентинский и Южноамериканский (1998—2020) (Пологрудов Сергей Геннадиевич)
 Иоанн (Рощин), митрополит, бывший Венский и Австрийский (2014—2020) (Рощин Георгий Евгеньевич)
 Иона (Паффхаузен), митрополит, бывший архиепископ Вашингтонский, митрополит всея Америки и Канады (РПЦЗ) (2008—2015) (Паффхаузен Джеймс Джеймсович)
 Иосиф (Масленников), митрополит, бывший Роменский и Бурынский (2008—2022) (Масленников Алексей Александрович)
 Никон (Васин), схимитрополит, бывший Липецкий и Задонский (1996—2019) (Васин Николай Иванович)
 Пантелеимон (Долганов), митрополит, бывший Ярославский и Ростовский (1987—2019) (Долганов Анатолий Иванович)
 Серафим (Зализницкий), схимитрополит, бывший Ивано-Франковский и Коломыйский (1994—2022) (Зализницкий Василий Фёдорович)
 Симон (Гетя), митрополит, бывший Орловский и Болховский (1993—2019) (Гетя Валентин Петрович)
 Хризостом (Мартишкин), митрополит, бывший Виленский и Литовский (1972—2010) (Мартишкин Георгий Фёдорович)
 Ювеналий (Поярков), митрополит, бывший Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской епархии (1965—2021) (Поярков Владимир Кириллович)

Архиепископы 
 Анатолий (Кузнецов), архиепископ, бывший Керченский, викарий Сурожской епархии (Кузнецов Евгений Власович) (1972—2017)
 Антоний (Москаленко), архиепископ Уральский и Атырауский (Москаленко Владимир Иванович) (1991—2022)
 Артемий (Кищенко), архиепископ, бывший Гродненский и Волковысский (1996—2021) (Кищенко Александр Анатольевич)
 Василий (Златолинский), архиепископ, бывший Запорожский и Мелитопольский (1990—2009) (Златолинский Борис Иосифович)
 Гурий (Кузьменко), архиепископ, бывший Житомирский и Новоград-Волынский (1994—2011) (Кузьменко Сергей Александрович)
 Евстафий (Евдокимов), архиепископ, бывший Александровский и Юрьево-Польский (2000—2018) (Евдокимов Евгений Владимирович)
 Михаил (Донсков), архиепископ, бывший Мёдонский, викарий Женевской епархии (РПЦЗ) (Донсков Симеон Васильевич)
 Феодосий (Бильченко), архиепископ, бывший Полоцкий и Глубокский (1997—2019) (Бильченко Павел Захарович)
 Филарет (Карагодин), архиепископ, бывший Пензенский и Кузнецкий (1990—2010) (Карагодин Анатолий Васильевич)

Епископы 
 Анатолий (Аксёнов), епископ, бывший Костанайский и Рудненский (1998—2020) (Аксёнов Владимир Александрович)
 Андрей (Тарасов), епископ, бывший Россошанский и Острогожский (2011—2020) (Тарасов Андрей Сергеевич)
 Антоний (Боровик), епископ, бывший Угольский, викарий Хустской епархии (2008—2019) (Боровик Александр Анатольевич)
 Виктор (Пьянков), епископ, бывший Подольский, викарий Московской епархии (1990—1999) (Пьянков Виктор Владимирович)
 Гурий (Шалимов), епископ, бывший Петропавловский и Булаевский (1993—2014) (Шалимов Георгий Николаевич)
 Дионисий (Константинов), епископ, бывший Шепетовский и Славутский (2011—2014) (Константинов Дмитрий Алексеевич)
 Евтихий (Курочкин), епископ, бывший Домодедовский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (1994—2012) (Курочкин Иван Тимофеевич)
 Игнатий (Григорьев), епископ, бывший Гурьевский, викарий Кемеровской епархии (2019—2022) (Григорьев Илья Николаевич)
 Иероним (Чернышов), епископ, бывший Орловский и Ливенский (2008—2009) (Чернышов Игорь Анатольевич)
 Иероним (Шо), епископ, бывший Манхэттенский, викарий Восточно-Американской епархии (РПЦЗ) (2008—2013) (Шо Джон Роберт)
 Илиан (Востряков), епископ, бывший Серпуховской, викарий Московской епархии (1979—1997) (Востряков Геннадий Михайлович)
 Иннокентий (Шестопаль), епископ, бывший Конотопский и Глуховский (1994—2008) (Шестопаль Василий Никифорович)
 Ипполит (Хилько), епископ, бывший Хустский и Виноградовский (1992—2007) (Хилько Алексей Алексеевич)
 Нектарий (Фролов), епископ, бывший Талдыкорганский, викарий Астанайской епархии (2008—2021) (Фролов Сергей Николаевич)
 Никандр (Коваленко), епископ, бывший Звенигородский, викарий Московской епархии (1988—1997) (Коваленко Алексей Викторович)
 Николай (Сораич), епископ, бывший Ситкинский, Анкориджский и Аляскинский (РПЦЗ) (2001—2008) (Сораич Никола)
 Никон (Миронов), епископ, бывший Кудымкарский и Верещагинский (1993—2021) (Миронов Олег Васильевич)
 Павел (Элдерсон), епископ Трахейский, бывший викарий Западноевропейского экзархата русских приходов (Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции) (1991—2001) (Элдерсон Пи́тер)
 Пармен (Щипелев), епископ Варгашинский, викарий Курганской епархии (Щипелев Виктор Иванович)
 Савватий (Перепёлкин), епископ, бывший Ванинский и Переяславский (2016—2018) (Перепёлкин Сергей Александрович)
 Феофилакт (Моисеев), епископ Мытищинский (2002—2021), викарий патриарха Московского и всея Руси (Моисеев Николай Алексеевич)

Запрещены в священнослужении 
 Александр (Драбинко), митрополит, бывший Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, викарий Киевской епархии (2007—2018) (Драбинко Александр Николаевич)
 Симеон (Шостацкий), митрополит, бывший Винницкий и Барский (1996—2018) (Шостацкий Владимир Иванович)
 Вениамин (Русаленко), епископ, бывший Черноморский и Кубанский (РПЦЗ) (1990—2002) (Русаленко)
 Игнатий (Бузин), епископ, бывший Армавирский и Лабинский (2014—2020) (Бузин Константин Юрьевич)
 Игнатий (Тарасов), епископ, бывший Костомукшский и Кемский (2013—2020) (Тарасов Алексей Михайлович)
 Петр (Пэдурару), епископ, бывший Бельцкий, викарий Кишинёвской епархии (1990—1992) (Пэдурару Ион Кириллович)

Умершие архиереи

Патриархи 
 Иов (в миру Иоанн) (23 января 1589 — июнь 1605)
 Игнатий (30 июня 1605 — май 1606), поставлен Лжедмитрием I при живом патриархе Иове и поэтому не включается в списки законных патриархов, хотя поставлен с соблюдением всех формальностей
 Гермоген (или Ермоген, в миру Ермолай) (3 июня 1606 — 17 февраля 1612), причислен к лику святых в 1913.
 Филарет (Фёдор Никитич Романов) (24 июня 1619 — 1 октября 1633)
 Иоасаф I (6 февраля 1634 — 28 ноября 1640)
 Иосиф (Дьяков) (27 мая 1642 — 15 апреля 1652)
 Никон (Никита Минов) (25 июля 1652 — 12 декабря 1666)
 Иоасаф II (Новоторжец) (10 февраля 1667 — 17 февраля 1672)
 Питирим (7 июля 1672 — 19 апреля 1673)
 Иоаким (Иван Петрович Савёлов) (26 июля 1674 — 17 марта 1690)
 Адриан (в миру Андрей) (24 августа 1690 — 16 октября 1700)
 Тихон (Василий Иванович Беллавин;  — 
 Сергий (Иван Николаевич Страгородский; 8 сентября 1943 — 15 мая 1944)
 Алексий I (Сергей Владимирович Симанский 2 февраля 1945 — 17 апреля 1970)
 Пимен (Сергей Михайлович Извеков; 2 июня 1971 — 3 мая 1990)
 Алексий II (Алексей Михайлович Ридигер; 10 июня 1990 — 5 декабря 2008)

Митрополиты 

 Авраамий, митрополит Рязанский († 27.02.1708)
 Авраамий (Юхов), митрополит Белгородский и Обоянский († 6.08.1692)
 Алексий (Коноплев), митрополит († 1988)
 Алипий (Козолий), митрополит Джанкойский и Раздольненский (Козолий Анатолий Васильевич) (р. 27.10.1971—† 16.11.2021)
 Антоний (Блум), митрополит Сурожский (Блум Андрей Борисович) († 2003)
 Антоний (Вадковский), митрополит Санкт-Петербургский
 Антоний (Кротевич), митрополит (Кротевич Борис Николавевич) (1889-† 1973)
 Антоний (Мельников), митрополит (Мельников Анатолий Сергеевич) (19.02.1924-† 1986)
 Антоний, митрополит Московский и всея Руси (1572—1581)
 Антоний (Романовский), митрополит (Романовский Василий Анатонович) (1886-† 1962)
 Арсений (Стадницкий), митрополит (Стадницкий Авксентий Григорьевич) (22.01.1862-† 10.02.1936)
 Афанасий, митрополит Московский († 1570)
 Борис (Шипулин), митрополит (Шипулин Владимир Павлович) (27.12.1874-† 26.02.1938(?1937))
 Варлаам, митрополит (1511—1521)
 Варнава (Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский (Кедров Владимир Викторович) (21.04.1931 - † 01.06.2020)
 Варфоломей (Ващук), митрополит Ровенский и Острожский (Ващук Виктор Владимирович)
 Варфоломей (Городцев), митрополит (Городцев Сергей Дмитриевич) (р. 5.10.1866-† 1.06.1956)
 Владимир (Котляров), митрополит, бывший Санкт-Петербургский и Ладожский (1962—2014) (Котляров Владимир Саввич)
 Владимир (Сабодан), митрополит Киевский и всея Украины (Сабодан Виктор Маркианович)(р. 23.11.1935—† 5.07.2014)
 Гавриил (Кременецкий), митрополит (р. 1711-† 9.08.1783)
 Гавриил (Петров), митрополит (Петров Пётр) (р. 18.05.1730-† 26.01.1801)
 Григорий (Постников), митрополит Санкт-Петербургский
 Григорий (Чуков), митрополит Ленинградский и Новгородский (Чуков Николай Кириллович) (р. 1870-† 1955)
 Гурий (Егоров), митрополит (Егоров Вячеслав Михайлович) (р. 1.07.1891-† 1965)
 Даниил, митрополит Московский и всея Руси (1522—1539)
 Дионисий, митрополит Московский и всея Руси (1581—1586)
 Евлогий (Георгиевский), митрополит, патриарший экзарх западноевропейских приходов (Георгиевский Василий Семёнович) (р. 1868-† 1946)
 Евлогий (Смирнов), митрополит, бывший Владимирский и Суздальский (1990—2018) (Смирнов Юрий Васильевич)
 Елевферий (Воронцов), митрополит (Воронцов Вениамин Александрович) (р. 1892-† 1959)
 Зосима (Брадатый), митрополит Московский и всея Руси (1490—1494)
 Иаков (Пятницкий), митрополит (Пятницкий Иван Алексеевич) (р. 1844)
 Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит († 13.05.1701)
 Иларион (Капрал), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной церкви (Капрал Игорь Алексеевич) (1948—2022)
 Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский
 Иоанн (Вендланд), митрополит Ярославский (Вендланд Константин Николаевич) (р. 1909-† 29.03.1989)
 Иоанн (Соколов), митрополит Киевский и Галицкий (Соколов Иван Александрович) (р. 1877-† 1968)
 Иоанн (Разумов), митрополит (Разумов Дмитрий Александрович) (р. 28.10.1898-† 13.01.1990)
 Иоанникий (Руднев), митрополит Киевский (1827-† 1900)
 Иов (Тывонюк), митрополит, бывший Челябинский и Златоустовский (1975—2011) (Тывонюк Дмитрий Яковлевич) (р. 06.11.1938 † 01.12.2020)
 Иона (митрополит), митрополит († 1833)
 Иона (Карпухин), митрополит, бывший Астраханский и Камызякский (Карпухин Юрий Алексеевич) (р. 13.06.1941 † 4.05.2020)
 Иона (Сысоевич), митрополит Ростовский и Ярославский (ок. 1607—1690)
 Иосиф, митрополит Рязанский и Муромский († 27.04.1681)
 Иосиф (Петровых), митрополит (Петровых Иоанн Семёнович) (р. 15.12.1872-† 20.11.1937)
 Ириней (Семко), митрополит Нежинский и Прилукский (Семко Валентин Анатольевич) (р. 11.06.1963 † 23.09.2017)
 Исаия (митрополит), митрополит (1697—1699)
 Исидор, митрополит Новгородский (1603—1619)
 Исидор (Никольский), митрополит Новгородский (1885)
 Кирилл (митрополит Московский), митрополит Московский (1568—1572)
 Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский и Свияжский (р.26.04.1863-†20.11.1937)
 Константин (Дьяков), митрополит Киевский, экзарх Украины (Дьяков Константин Григорьевич) (р.19.05.1864-†10.11.1937)
 Корнилий (Якобс), митрополит Таллинский и всея Эстонии (19.06.1924—19.04.2018)
 Лаврентий (митрополит Казанский), митрополит Казанский († 11.11.1673)
 Леонид (Поляков), митрополит (Поляков Лев Львович) (р. 19.02.1913-† 8.09.1990)
 Леонтий (Бондарь), митрополит Оренбургский и Бузулукский (1913—1999).
 Леонтий (Гудимов), митрополит (р. 1928-† 1992)
 Леонтий (Лебединский), митрополит (1891—1893)
 Макарий (Булгаков), митрополит Московский (р. 18.08.1816—† 8.06.1882)
 Макарий (Свистун), митрополит Винницкий и Могилёв-Подольский (Свистун Леонид Никитич) († 2007)
 Мануил (Лемешевский), митрополит (Лемешевский Виктор Викторович) (р. 18.04.1884-† 12.08.1968)
 Мануил (Павлов), митрополит Петрозаводский и Карельский (Павлов Виталий Владимирович) (р. 26.10.1950—† 7.03.2015)
 Митрофан (Юрчук), митрополит Луганский и Алчевский (Юрчук Михаил Иванович) (р. 19.11.1962-† 18.06.2021)
 Михаил (Десницкий), митрополит (Десницкий Матфей) (р. 1761-† 24.03.1821)
 Михаил (Ермаков), митрополит (Ермаков Василий Фёдорович) (р. 1862-† 1929)
 Назарий (Кириллов), митрополит (Кириллов Николай) (р. 1850-† 1928)
 Нектарий (Григорьев), митрополит (Григорьев Николай Константинович) (р. 3.06.1903-† 9.03.1969)
 Неофит (митрополит Илиопольский), митрополит Илиопольский и Гор Ливанских (1848—1853)
 Нестор (Анисимов), митрополит (Анисимов Николай) (р. 1884-† 4.11.1962)
 Никандр (Феноменов), митрополит (Феноменов Николай Григорьевич) (р. 1872-† 1933)
 Никифор, митрополит митрополит Астраханский и Терский (22.10.1682)
 Никодим (Ротов), митрополит Ленинградский (Ротов Борис Георгиевич) (р. 1929—† 5.09.1978)
 Никодим (Руснак), митрополит Харьковский и Богодуховский (Руснак Николай Степанович) (р. 1921—† 15.09.2011)
 Николай (Кутепов), митрополит Нижегородский и Арзамасский (Кутепов Николай Васильевич) (р. 4.10.1924—† 21.06.2001)
 Николай (Шкрумко), митрополит бывший Ижевский и Удмуртский (Шкрумко Николай Яковлевич) (р. 22.05.1927—† 3.06.2015)
 Николай (Ярушевич), митрополит Крутицкий (Ярушевич Борис Дорофеевич) (р. 31.12.1891—† 13.12.1961)
 Нифонт (Солодуха), митрополит, бывший Волынский и Луцкий (Солодуха Василий Андреевич) (р. 5.10.1948—† 22.03.2017)
 Павел (Борисовский), митрополит (Борисовский Павел Петрович) (р. 1867—† 1938)
 Павел (Гальковский), митрополит (Гальковский Павел Михайлович) (р. 1864—† 1937)
 Павел, митрополит Сарский († 9.09.1675)
 Палладий (Раев), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (Раев-Писарев Павел Иванович)
 Палладий (Шерстенников), митрополит Орловский и Брянский (Шерстенников Павел Александрович) (р.05.04.1896-†23.04.1976)
 Питирим (Нечаев), митрополит Волоколамский и Юрьевский (Нечаев Константин Владимирович) (р. 8.01.1926—† 4.11.2003)
 Питирим (Свиридов), митрополит (Свиридов Пётр Петрович) (р. 20.12.1887-† 10.08.1963)
 Платон (Городецкий), митрополит Киевский (1885)
 Платон (Левшин), митрополит Московский (р. 1737—† 1812)
 Прокл (Хазов), митрополит Симбирский и Новоспасский (Хазов Николай Васильевич) (р. 10.10.1943—† 23.03.2014)
 Роман (Эристов), митрополит (1736—1748)
 Серапион, митрополит Киевский (1876)
 Серапион (Сысоев), митрополит († 2.05.1653)
 Серапион (Фадеев), митрополит (Фадеев Николай Сергеевич) (р. 1933-† 19.10.1999)
 Серафим (Александров), митрополит (Александров Дмитрий Александрович) (р. 1866—† 1937)
 Серафим, митрополит (1788—1799)
 Серафим (Мещеряков), митрополит (Мещеряков Яков Михайлович) (р. 1860-† 1933)
 Серафим (Глаголевский), митрополит (1819—1821)
 Серафим (Никитин), митрополит (Никитин Владимир Миронович) (р. 2.07.1905-† 22.04.1979)
 Серафим (Чичагов), митрополит Ленинградский и Гдовский
 Сергий (Воскресенский), митрополит (Воскресенский Дмитрий Николаевич) (р. 1897—† 1944)
 Сергий (Ляпидевский), митрополит Московский (1893-† 1898)
 Сергий (Петров), митрополит (Петров Сергей Васильевич) (р. 5.10.1924-† 4.02.1990)
 Сергий (Тихомиров), митрополит Токийский и Японский (Тихомиров Георгий Алексеевич)
 Сильвестр, митрополит Сарский и Подонский († 13.09.1654)
 Симеон (Милюков), митрополит Смоленский и Дорогобужский († 4.01.1699)
 Симон (Новиков), митрополит Рязанский и Касимовский (5 февраля 1928 — 7 мая 2003)
 Софроний (Дмитрук), митрополит Черкасский и Каневский (Дмитрук Дмитрий Саввич) (р. 15.2.1940-† 22.06.2020)
 Стефан (Яворский), митрополит Рязанский и Муромский (1701—1721)
 Тимофей (Щербацкий), митрополит (1757-† 1767)
 Тихон (Воинов), митрополит Казанский и Свияжский (21 февраля 1655 — 23.03.1724)
 Тихон (Оболенский), митрополит (Оболенский Иван Иванович) (р. 1856-† 1926)
 Трифиллий (Инихов), митрополит († 28.06.1702)
 Трифон (Туркестанов), митрополит (князь Туркестанов) (р. 29.11.1861-† 14.06.1934)
 Феогност (Лебедев), митрополит Киевский и Галицкий (1829 — 22.01.1903)
 Феодосий (Процюк), митрополит, бывший Омский и Тарский (Процюк Игорь Иванович) (р. 7.01.1927-† 28.05.2016)
 Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий - Святитель (17 апреля 1779 — 21.12.1857)
 Филарет (Дроздов), митрополит Московский — Святитель
 Филипп (Колычёв), митрополит Московский и всея Руси — Священномученик
 Флавиан (Городецкий), митрополит Киевский и Галицкий (26.07.1840 — 04.11.1915)
 Хрисанф (Чепиль), митрополит Вятский и Слободской (Чепиль Иаков Антонович) (1937—2011)

Архиепископы 

 Августин (Беляев), архиепископ Калужский и Боровский (Беляев Александр Александрович) (28 февраля 1886 — 23 ноября 1937)
 Августин (Виноградский), архиепископ (Виноградский Алексий) (р. 6.03.1766—† 3.03.1819)
 Аверкий (Кедров), архиепископ (Кедров Поликарп Петрович) (р. 1879-† 1937)
 Авраам (Шумилин), архиепископ (р. 16.05.1761-18.04.1844)
 Агапит (Горачек), архиепископ Штутгартский, викарий Берлинской епархии (РПЦЗ) (Горачек Александр) (р. 29.09.1955 † 28.05.2020)
 Александр (Ищеин), архиепископ Бакинский и Азербайджанский (Ищеин Александр Геннадьевич) (р. 13.06.1952—† 10.06.2021)
 Александр (Тимофеев), архиепископ (Тимофеев Николай Анатольевич) (р. 8.08.1941—† 6.01.2003)
 Александр (Толстопятов), архиепископ (Толстопятов Анатолий Михайлович) (р. 4.11.1878—† 26.09.1945)
 Алексий (архиепископ), архиепископ (1910?)
 Алексий (Кузнецов), архиепископ (Кузнецов Николай Николаевич) (р. 1875-† 1939)
 Алексий (Лавров-Платонов), архиепископ (р. 1829-† 1890)
 Алексий (Палицын), архиепископ (Палицын Василий Михайлович) (р. 4.08.1881-† 8.04.1952)
 Алексий (Ржаницын), архиепископ Тверской и Кашинский (Ржаницын Руфин Иванович)
 Алексий (Сергеев), архиепископ (Сергеев Виктор Михайлович) (р. 1898-† 1968)
 Алексий (Фролов), архиепископ Костромской и Галичский (Фролов Анатолий Степанович) (р. 27.03.1947—† 3.12.2013)
 Алипий (Гаманович), архиепископ Чикагский и Средне-Американский (РПЦЗ) (Гаманович Николай Михайлович) (р. 1926—† 2019)
 Алипий (Погребняк), схиархиепископ; архиепископ Краснолиманский, викарий Горловской епархии (Погребняк Василий Семёнович) (1945—2021)
 Амвросий (Зертис-Каменский), архиепископ (1768-† 1771)
 Амвросий (Ключарёв), архиепископ (Ключарёв Алексий) (р. 1820-† 3.09.1901)
 Амвросий (Смирнов), архиепископ Муромский, викарий Нижегородской епархии (Смирнов Алексей Степанович) (р. 1874-† 1938)
 Амвросий (Щуров), архиепископ, бывший Иваново-Вознесенский и Кинешемский (Щуров Анатолий Павлович) (р. 28.03.1930—† 8.11.2016)
 Амвросий (Яковлев-Орлин), архиепископ († 26.01.1809)
 Анастасий (Братановский), архиепископ (Братановский /Романенко/) († 9.12.1806)
 Антоний (Смолин), архиепископ Пермский и Верхотурский († 21.12.1876)
 Аристарх (Станкевич), архиепископ Гомельский и Жлобинский (Станкевич Андрей Евдокимович) († 23.04.2012)
 Арсений (Брянцев), архиепископ Харьковский (Брянцев Александр Дмитриевич) († 28.04.1914)
 Арсений (Костюрин), архиепископ († 18.07.1712)
 Афанасий, архиепископ Астраханский (р. 1800-† 7.12.1876)
 Афанасий (Иванов), архиепископ (1788-† 18.08.1805)
 Афанасий (Кудюк), архиепископ Пермский и Соликамский († 1.05.2002)
 Борис (Соколов), архиепископ Рязанский и Зарайский (Соколов Пётр Алексеевич) (р. 1865-† 1928)
 Варлаам (Пикалов), архиепископ Свердловский и Челябинский (Пикалов Константин Васильевич) (р. 1885-† 1946)
 Варлаам (Успенский), архиепископ († 31.03.1876)
 Варнава (Накропин), архиепископ (Накропин Василий) (р. 1859-† 1924)
 Варсонофий (Щеныков), архиепископ Архангелогородский и Холмогорский (Щеныков Василий)
 Варсонофий (Гриневич), архиепископ (Гриневич Константин Диомидович) (р. 1875-† 1958)
 Варфоломей (Гондаровский), архиепископ (р. 1927-† 1988)
 Варфоломей (Ремов), архиепископ (Ремов Николай Фёдорович) (р. 3.10.1888-† 10.07.1935)
 Василий (Богдашевский), архиепископ (Богдашевский Дмитрий Иванович) (р. 1861-† 1933)
 Василий (Кривошеин), архиепископ Брюссельский и Бельгийский (Кривошеин Всеволод) († 22.09.1985)
 Вассиан (архиепископ Казанский), архиепископ († 21.09.1575)
 Венедикт (Алентов), архиепископ (Алентов Виталий Александрович) (р. 1888-† 1937)
 Вениамин (Муратовский), архиепископ Рязанский и Зарайский (Муратовский Василий Антонович) († 6.07.1930)
 Виталий (Введенский), архиепископ (Введенский Владимир Фёдорович) (р. 8.07.1870-† 28.03.1950)
 Владимир (Соколовский-Автономов), архиепископ (р. 31.12.1852-† 27.11.1931)
 Гавриил (Кичигин), архиепископ Вологодский и Белозерский (7.09.1684—†30.03.1707)
 Гавриил (Огородников), архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский (26.10.1890—†28.02.1971)
 Гавриил (Стеблюченко), архиепископ, бывший Усть-Каменогорский и Семипалатинский (Стеблюченко Юрий Григорьевич) (р. 30.06.1940-† 20.05.2016)
 Георгий (Грязнов), архиепископ Людиновский, викарий Калужской епархии (Грязнов Александр Иванович) (р. 26.01.1934—† 1.04.2011)
 Гермоген (Орехов), архиепископ (Орехов Григорий Васильевич) (р. 23.12.1929-† 27.01.1980)
 Глеб (Покровский), архиепископ (Покровский Виталий Никитич) (р. 1881-† 1937)
 Григорий (архиепископ), архиепископ (1878)
 Григорий (Козлов), архиепископ (Козлов Владимир Сергеевич) (р. 20.03.1883-† 29.11.1937)
 Григорий (Чирков), архиепископ Можайский, викарий Московской епархии (Чирков Юрий Сергеевич) (01.01.1942 — 25.02.2018)
 Гурий (Степанов), архиепископ (Степанов Алексей Иванович) (р. 1880—† 1938)
 Даниил (Троицкий), архиепископ (Троицкий Дмитрий Алексеевич) (р. 1887—† 1934)
 Димитрий (Вербицкий), архиепископ (Вербицкий Максим Андреевич) (р. 1869—† 1932)
 Димитрий (Вологодский), архиепископ Минусинский и Усинский (Дмитрий Матвеевич Вологодский) (1865—1937)
 Димитрий (Градусов), архиепископ Ярославский и Ростовский (14 июня 1881 — 10.04.1956)
 Дионисий (архиепископ Вятский), архиепископ Вятский и Великопермский (1700—1718)
 Донат (Щеглов), архиепископ (Щеглов Дмитрий Фёдорович) (р. 2.06.1899—† 1979)
 Досифей (Протопопов), архиепископ (Протопопов Дмитрий Алексеевич) (р. 1866-† 1942)
 Евгений (Булгарис), архиепископ Славянский и Херсонский (Булгарис Елевферий)
 Евгений (Казанцев), архиепископ (р. 30.06.1778)
 Евсевий (Орлинский), архиепископ († 21.02.1883)
 Евсевий (Рождественский), архиепископ (Рождественский Евгений Петрович) (р. 1886—† 1937)
 Елевферий (Козорез), архиепископ Чимкентский и Таразский (Козорез Юрий Феофанович) (р. 17.09.1953 † 4.06.2021)
 Ермоген (Голубев), архиепископ (Голубев Алексей Степанович) (р. 1896—† 1978)
 Зиновий (Дроздов), архиепископ Тамбовский (Дроздов Николай Петрович) (1875—1942)
 Иеремия (Лебедев), архиепископ (Лебедев Владимир Алексеевич) (р. 1885—† 1.03.1953)
 Иероним (Захаров), архиепископ Ростовский и Новочеркасский (Захаров Владимир Иванович) (р. 1897-† 1966)
 Иларий (Шишковский), архиепископ Макаровский, викарий Киевской епархии (Шишковский Эдуард Степанович) (1969—2018)
 Иннокентий (Зельницкий), архиепископ (Зельницкий Георгий) (р. 23.04.1886—† 10.03.1968)
 Иннокентий (Летяев), архиепископ Харьковский (Летяев Иннокентий Алексеевич) (р. 1882-† 1937)
 Иннокентий (Соколов), архиепископ (Соколов Константин Павлович) (р. 1846-† 1937)
 Иннокентий (Ястребов), архиепископ (Ястребов Илья) (р. 1867-† 1928)
 Иоаким (Благовидов), архиепископ (Благовидов Яков Алексеевич) († 1929)
 Иоанн (Смирнов), архиепископ Рязанский и Зарайский (Смирнов Иван Ксенофонтович)
 Иоасаф (Каллистов), архиепископ (Каллистов Павел) († 1920)
 Иоасаф (Сретенский), архиепископ (Сретенский) (1800—1808)
 Иоасаф (Шишковский-Дрылевский), архиепископ (Шишковский-Дрылевский Алексей Стефанович) (р. 19.05.1888-† 15.12.1935)
 Иоанникий (Кобзев), митрополит, бывший Луганский и Алчевский (р. 7.02.1938-† 17.10.2020) (Кобзев Иван Яковлевич)
 Иосиф (архиепископ Рязанский), архиепископ Рязанский (1613—1619)
 Иосиф (Волчанский), архиепископ Московский и Владимирский (1742—1745)
 Иринарх (Синеоков-Андреевский), архиепископ (Синеоков-Андреевский) (р. 1871-† 1933)
 Ириней (Клементьевский), архиепископ (Клементьевский Иван Андреевич) (р. 1753—† 24.04.1825)
 Киприан (Зёрнов), архиепископ (Зёрнов Михаил Викентьевич) (р. 7.02.1911-† 5.04.1987)
 Кирилл (Платонов), архиепископ (Платонов) († 1841)
 Константин (архиепископ), архиепископ (1918)
 Корнилий (Соболев), архиепископ (Соболев Гавриил Гаврилович) (р. 1880—† 1933)
 Лаврентий (Бакшевский), архиепископ (Бакшевский Лука Николаевич) (р. 11.09.1788-† 1837)
 Леонид (архиепископ Крутицкий), архиепископ Крутицкий († 18.02.1743)
 Леонид (Краснопевков), архиепископ Ярославский (Краснопевков Лев Васильевич) (р. 1817-† 15.12.1876)
 Лонгин (Талыпин), архиепископ Клинский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, представитель РПЦ в Германии (Талыпин Юрий Владимирович) (р. 17.02.1946-† 25.08.2014)
 Леонид (Лобачёв), архиепископ (Лобачёв Илия Христофорович) (р. 1896—† 28.07.1967)
 Макарий (Даев), архиепископ (Даев) (р. 21.06.1888-† 13.01.1960)
 Маркел (архиепископ), архиепископ († 22.03.1662)
 Мелетий (Якимов), епископ Рязанский и Зарайский (Якимов Михаил Кузьмич)
 Мелитон (Соловьёв), архиепископ Тихвинский, викарий Ленинградской епархии († 4.11.1986)
 Мелхиседек (Паевский), архиепископ Енисейский и Красноярский (Паевский Михаил Львович) (р. 1879-† 1931)
 Мелхиседек (Лебедев), архиепископ, бывший Брянский и Севский (Лебедев Василий Михайлович) (р. 26.01.1927-† 8.06.2016)
 Мефодий (Мензак), архиепископ (Мезак Михаил Николаевич) († 1973)
 Мефодий (Смирнов), архиепископ (Смирнов) (р. 1761-† 2.12.1815)
 Митрофан (Гринёв), архиепископ (Гринёв Василий Васильевич) (р. 1873-† 1938)
 Михаил (Воскресенский), архиепископ (Воскресенский Михаил) (р. 27.12.1896-† 21.10.1976)
 Михаил (Мудьюгин), архиепископ Вологодский и Великоустюжский († 2000)
 Михей (Хархаров), архиепископ, бывший Ярославский и Ростовский (Хархаров Александр Александрович) († 22.10.2005)
 Модест (Никитин), архиепископ (Никитин Тихон Николаевич) (р. 1867-† 1937)
 Назарий (Блинов), архиепископ (Блинов Николай Михайлович) (р. 1852)
 Никифор (Феотоки), архиепископ (Феотоки) († 1800)
 Николай (Бычковский), архиепископ Пермский и Соликамский (Бычковский Орест Николаевич) († 3.06.1981)
 Николай (Грох), архиепископ Белогородский, викарий Киевской епархии (Грох Иван Михайлович) (р. 5.09.1954-† 25.08.2017)
 Николай (Саяма), архиепископ Раменский, викарий Московской епархии (Саяма Пётр) († 26.08.2008)
 Николай (Чуфаровский), архиепископ Рязанский и Касимовский (Чуфаровский Александр Матвеевич)
 Никон (Пурлевский), архиепископ (Пурлевский Николай Александрович) (р. 5.02.1886-† 27.12.1937)
 Никон (Фомичёв), архиепископ (Фомичёв Николай Васильевич) (р. 9.05.1910-† 13.04.1995)
 Павел (Павловский), архиепископ (Павловский Пётр Андреевич) (р. 1865-† 1937)
 Павел (Пономарёв), архиепископ (Пономарёв, Пётр Николевич) († 19.03.1805)
 Паисий (Самчук), архиепископ, бывший Орловский и Ливенский (Самчук Павел Николаевич) († 20.03.2008)
 Палладий (Каминский), архиепископ Житомирский и Овручский (1896—1978)
 Пантелеимон (Романовский), архиепископ, бывший Кировоградский и Новомиргородский (Романовский Павел Михайлович) (р. 21.05.1952-†22.07.2019)
 Парфений (Чертков), архиепископ (Чертков) (р. 1780-† 5.08.1853)
 Пафнутий (архиепископ), архиепископ († 1823)
 Пахомий (Кедров), архиепископ (Кедров Пётр Петрович) (р. 30.07.1876-† 11.11.1937)
 Пётр (Руднев), архиепископ (Руднев Николай Николаевич) (р. 1891—1937)
 Пимен (Хмелевский), архиепископ (Хмелевский) (1964—1992)
 Питирим (Крылов), архиепископ (Крылов Порфирий Семёнович) (р. 1895-† 1937)
 Платон (Малиновский), архиепископ (Малиновский) († 1754)
 Платон (Фивейский), архиепископ Костромской (Фивейский Павел Симонович) († 13.05.1877)
 Рафаил (архиепископ Астраханский), архиепископ Астраханский (1632—1636)
 Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский (1819—1896)
 Сергий (Голубцов), архиепископ (Голубцов Павел Александрович) (р. 29.04.1906-† 16.06.1982)
 Сергий (Гришин), архиепископ (Гришин Алексей Николаевич) (р. 1889-† 14.09.1943)
 Сергий (Королёв), архиепископ (Королёв Аркадий Дмитриевич) (р. 18.01.1881-† 18.12.1952)
 Сергий (Ларин), архиепископ (Ларин Сергей Иванович) (р. 11.03.1908-† 12.09.1967)
 Сергий (Спасский), архиепископ (Спасский) (р. 21.01.1830-† 20.11.1904)
 Сильвестр (Братановский), архиепископ (Братановский Александр Алексеевич) (р. 21.08.1871-† 29.09.1931)
 Симон (Лагов), архиепископ (Лагов, или Лаговский) († 14.01.1804)
 Смарагд (Крыжановский), архиепископ Рязанский и Зарайский
 Софроний (Арефьев), архиепископ (Арефьев Иван Алексеевич) (р. 1879-† 1937)
 Софроний (Будько), архиепископ, бывший Кемеровский и Новокузнецкий (Будько Дмитрий Иванович) († 31.03.2008)
 Стефан (Адриашенко), архиепископ (Адриашенко) (р. 1870-† 1935)
 Товия (Остроумов), архиепископ (Остроумов Александр Ильич) (р. 1884-† 1957)
 Трифон (архиепископ Ростовский), архиепископ Ростовский (1453—1462)
 Феодор (Поздеевский), архиепископ (Поздеевский Александр Васильевич) (р. 21.03.1876-† 23.10.1937)
 Феодосий (Вятка), архиепископ (Вятка) (1567—1572)
 Феоктист (Попов), архиепископ Рязанский и Зарайский (Попов Феодор Аполлонович)
 Феофан (Быстров), архиепископ Полтавский и Переяславский (Затворник Вышенский) — Святитель
 Феофан (Галинский), архиепископ Берлинский и Германский (Галинский Олег Иванович) (р. 8.07.1954-† 11.09.2017)
 Феофан (Прокопович), архиепископ Новгородский (Прокопович Елеазар) (р. 1681-† 1736)
 Феофан (Семеняко), архиепископ (Семеняко Николай Адамович) (р. 1879-† 1937)
 Феофил (Богоявленский), архиепископ (Богоявленский Гавриил Сергеевич) (р. 1886-† 1933)
 Филарет (Гумилевский), архиепископ Черниговский и Нежинский (Гумилевский Дмитрий Григорьевич; 1805—1866)
 Филарет (Лебедев), архиепископ Рижский и Латвийский (Александр Михайлович Лебедев; 1887—1958)
 Филарет (Линчевский), архиепископ (Линчевский Андрей Константинович) (р. 1873—† 1941)
 Филипп (Гумилевский), архиепископ (Гумилевский Сергей Николаевич) (р. 1877-† 1936)
 Филипп (Перов), архиепископ (Перов) (р. 1877)
 Филипп (Ставицкий), архиепископ (Ставицкий Виталий Стефанович) (р. 1884—† 1952)

Епископы 
 Аарон (Нарциссов), епископ Архангельский и Холмогорский.
 Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), епископ Угличский, викарий Ярославской епархии
 Анастасий (Александров), епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии
 Аркадий (Афонин), епископ, бывший Южно-Сахалинский и Камчатский (Афонин Александр Петрович) (р. 15.07.1943 † 3.06.2021)
 Аркадий (Карпинский), епископ Рязанский и Зарайский (Карпинский Аркадий Константинович)
 Афанасий (Дроздов), епископ
 Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский
 Борис (Плотников), епископ Ямбургский (Плотников Владимир Владимирович) († 1901)
 Борис (Рукин), епископ Можайский († 1931)
 Борис (Скворцов), епископ Рязанский и Касимовский (Скворцов Борис Гаврилович; 1895—1972)
 Вениамин (Королёв), епископ Железногорский и Льговский (Королёв Виктор Анатольевич) (26.10.1965 — 26.04.2020)
 Георгий (Ярошевский), епископ
 Димитрий (Сперовский), епископ Рязанский и Зарайский (Сперовский Николай Андреевич; 1865—1923)
 Доримедонт (Чекан), епископ бывший Единецкий и Бричанский (Чекан Николай Фёдорович) († 31.12.2006)
 Евсевий (Орлинский), епископ
 Зосима (Давыдов), епископ Якутский и Ленский (Давыдов Игорь Васильевич) (12.09.1963—9.05.2010)
 Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский — Святитель
 Илия (Казанцев), епископ Бирский и Белорецкий (Казанцев Альберт Валерьевич) († 5.07.2018)
 Иоанн (Владимир Соколов), епископ Смоленский
 Иоанн (Кратиров), епископ
 Иустин (Полянский), епископ Уфимский и Мензелинский (Михаил Полянский)
 Кронид (Мищенко), епископ Днепропетровский и Криворожский († 1993)
 Маркелл (Ветров), епископ Царскосельский, викарий Санкт-Петербургской епархии (Ветров Герман Геннадьевич) (р. 8.06.1952—† 14.03.2019)
 Митрофан (Поликарпов), епископ Бакинский и Прикаспийский (1871—1934)
 Михаил (Расковалов), епископ Курганский и Шадринский (Расковалов Виктор Павлович) († 11.08.2008)
 Нектарий (Надеждин), епископ
 Никандр (Молчанов), епископ
 Никанор (Кудрявцев), епископ Богородский (единоверческий), викарий Московской епархии (Кудрявцев Николай Павлович) († 1923)
 Никодим (Боков), епископ Астраханский и Енотаевский (Боков Николай Павлович)
 Полиевкт (Пясковский), епископ Рязанский и Зарайский (Пясковский Пётр)
 Петр (Карпусюк), схиепископ Дятловский, викарий Новогрудской епархии (Карпусюк Виктор Петрович) (р. 5.01.1959 † 6.06.2020)
 Серафим (Глушаков), епископ, бывший Анадырский и Чукотский (Глушаков Фёдор Михайлович) (р. 19.03.1969 † 9.06.2020)
 Симеон (Бычков), епископ Лужский, викарий Ленинградской епархии (Бычков Сергей Иванович)
 Тихон (Степанов), епископ Архангельский и Холмогорский (Степанов Николай Владимирович)
 Тихон (Чижевский), епископ Ивано-Франковский и Коломыйский (Чижевский Степан Васильевич) (31 августа 1947 — 14 июля 2018)
 Тихон (Жиляков), епископ Кременчугский и Лубенский (Жиляков Николай Викторович) († 18.02.2011)
 Полиевкт (Пясковский) (22 января 1900 — 7 ноября 1902)

РПЦЗ 
 Амвросий (Кантакузен), епископ Женевский и Западно-Европейский (Кантакузен Пётр) (16.09.1947—20.07.2009)
 Даниил (Александров), епископ Ирийский (единоверческий), викарий Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии РПЦЗ (Александров Дмитрий Борисович) (15.09.1930-26.04.2010)
 Лавр (Шкурла), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский (РПЦЗ) (Шкурла Василий Михайлович) († 2008)

Отдельные епископы (без указания титула и епархии) 
 Аввакум (Боровков)
 Августин (Гуляницкий)
 Алексий (Буй)
 Алексий (Бяконт)
 Амвросий (Гудко)
 Амвросий (Полянский)
 Амфилохий (Скворцов)
 Антоний (Марценко)
 Антоний (Панкеев)
 Антонин (Грановский) — обновленческий епископ
 Аркадий (Остальский)
 Арсений (Жадановский)
 Арсений (Крылов)
 Борис (Воскобойников)
 Варсонофий (Вихвелин)
 Варсонофий (Лебедев)
 Варсонофий (Лузин)
 Василий (Дохторов)
 Василий (Зеленцов)
 Василий (Зуммер)
 Василий (Осборн)
 Василий (Преображенский)
 Венедикт (Пляскин)
 Вениамин (Воскресенский)
 Вениамин (Милов)
 Вениамин (Платонов)
 Вениамин (Троицкий)
 Вениамин (Фролов)
 Виктор (Островидов)
 Виссарион (Нечаев)
 Гавриил (Бэнулеску-Бодони)
 Георгий (Садковский)
 Герман (Вейнберг)
 Герман (Кокель)
 Герман (Косолапов)
 Герман (Ряшенцев)
 Гермоген (Долганёв)
 Григорий (Козырев)
 Григорий (Лебедев)
 Дамаскин (Цедрик)
 Даниил (Шерстенников)
 Димитрий (Сперовский)
 Дионисий (Лукин)
 Евгений (Кобранов)
 Ефрем (Кузнецов)
 Игнатий (Садковский)
 Иерофей (Афонин)
 Иерофей (Лобачевский)
 Иларион (Бельский)
 Иоанн (Пашин)
 Иоанн (Троянский)
 Иоасаф (Жевахов)
 Иоасаф (Удалов)
 Иов (Гречишкин)
 Иов (Рогожин)
 Иона (Лазарев)
 Лаврентий (Князев)
 Лев (Черепанов)
 Леонид (Антощенко)
 Леонтий (фон Вимпфен)
 Макарий (Гневушев)
 Макарий (Кармазин)
 Максим (Жижиленко)
 Маркелл (Попель)
 Мефодий (Краснопёров)
 Михаил (Грибановский)
 Михаил (Постников)
 Никита (Делекторский)
 Никита (Прибытков)
 Нектарий (Трезвинский)
 Никодим (Кононов)
 Николай (Караулов)
 Николай (Муравьёв-Уральский)
 Николай (Никольский)
 Николай (Позднев)
 Онисим (Пылаев)
 Павел (Кратиров)
 Парфений (Брянских)
 Пимен (Белоликов)
 Пётр (Ладыгин)
 Платон (Кульбуш)
 Порфирий (Гулевич)
 Руфин (Брехов)
 Серапион (Шевалеевский)
 Серафим (Звездинский)
 Сергий (Дружинин)
 Симон (Шлеев)
 Стефан (Бех)
 Стефан (Никитин)
 Стефан (Расторгуев)
 Тихон (Шарапов)
 Уар (Шмарин)
 Феодор (Смирнов)
 Феодосий (Ганицкий)
 Феофан (Ильменский)
 Фостирий (Максимовский)

По кафедрам

Коломенская епархия (1350—1799)

Епископы Коломенские (1350—1542) 
 Афанасий (1353)
 Филимон (1360-?)
 Герасим (1375—1388)
 Павел (1389—1392)
 Иларион (1392 — 13 февраля 1405)
 Иларион (26 августа 1406 — 9 марта 1408)
 Амвросий (1419-?)
 Варлаам (1441—1449)
 Геронтий (1453 — 29 июня 1473)
 Никита (Семешков) (25 июля 1473 — май 1480)
 Герасим (Смердков) (29 июля 1481 — 16 мая 1489)
 Авраамий (18 ноября 1490 — осень 1501)
 Никон (1 мая 1502 — январь 1504)
 Митрофан (7 февраля 1502 — 1 июля 1518)
 Тихон (28 февраля 1520—1522)
 Вассиан (1525-май 1542)

Епископы Коломенские и Каширские (1542—1787) 
 Феодосий (2 июля 1542—1555)
 Варлаам (1560 — 21 октября 1564)
 Иосиф (18 марта 1565 — 22 ноября 1569)
 Савватий (1570—1571)
 Давид (1571—1580)
 Иов (16 апреля 1581 — 9 января 1586)
 Иосиф (1586 — 27 января 1615)
 Рафаил (17 декабря 1618—1652)
 Павел Коломенский (17 октября 1652—1654)
 Александр (1655 — 5 декабря 1657)
 1657—1667 — междуархиерейство
 Мисаил (9 июня 1667 — 14 сентября 1671)
 Иосиф II (1672—1675)
 Павел (Моравский) (2 апреля 1676 — 6 сентября 1681)
 Никита II (24 декабря 1681—1704)
 Антоний (Одинович) (18 марта 1705 — 1 июня 1716)
 Иоанникий (1718 — 24 марта 1724)
 Варлаам (Леницкий) (18 июня 1724 — 7 сентября 1727)
 Игнатий (Смола) (13 июня 1727- 2 декабря 1730)
 Вениамин (Сахновский) (25 июля 1731- 18 мая 1739)
 Киприан (Скрыпицын) (18 мая 1739 — июнь 1740)
 Савва (Шпаковский) (30 июня 1740 — июль 1749)
 Гавриил (Кременецкий) (17 сентября 1749 — 29 октября 1755)
 Порфирий (Крайский) (9 октября 1755 — 29 октября 1763)
 Феодосий (Михайловский) (28 декабря 1763 — 30 января 1787)
 Феофилакт (Горский) (6 мая — 12 сентября 1788)

Епископы Коломенские и Тульские (1788—1799) 
 Афанасий (Иванов) (12 ноября 1788 — 10 апреля 1799)
 Мефодий (Смирнов) (10 апреля 1799 — 31 декабря 1799, переведен в Тулу, епископ Тульский и Белевский)

Рязанская епархия

Епископы Рязанские и Муромские (1481—1764) 
 Арсений (1207—1212)
 Ефросин (1225—1237)
 Иосиф (?-1284)
 Василий (?-1294)
 Григорий (1326—1340)
 Кирилл (1353)
 Василий (1356-?)
 Афанасий (?-1378)
 Феогност (15 августа 1388—1390)
 Иеремия (1390—1392)
 Феогност (1396—1407)
 Сергий (Азаков) (1423-?)
 Иона (1433—1448)
 Ефросим (Звенец) (1455—1461)
 Давид (1 февраля 1462—1465)
 Феодосий (8 декабря 1471—1481)
 Симеон (1481—1496)
 Протасий (18 декабря 1496—1516)
 Сергий (12 февраля 1517—1521)
 Иона (23 марта 1522—1547)
 Михаил (22 апреля 1548—1551)
 Кассиан (1551—1554)
 Гурий (Лужецкий) (17 марта 1554—1562)
 Филофей (1562—1568)
 Сергий (1569—1572)
 Феодосий (Вятка) (1572)
 Леонид (Протасьев) (1573—1586)
 Митрофан (1586—1598)
 Варлаам (июль 1598 — 17 февраля 1601)
 Игнатий арх Кипр(1602 — 30 июня 1605)
 Феодорит (август 1605 — 10 сентября 1617)
 Иосиф (10 января 1619—1621)
 Антоний (5 мая 1621 — 15 февраля 1637)
 Моисей (10 января 1638 — 15 февраля 1651)
 Мисаил (13 апреля 1651 — 19 апреля 1655)
 Иларион (1657 — 6 июня 1673)
 Иосиф (9 августа 1674 — 21 сентября 1681)
 Павел (Моравский) (ноябрь 1681 — 4 сентября 1686)
 Авраамий (9 января 1687—1700)
 Стефан (Яворский) (7 апреля 1700 — 27 ноября 1722)
 Сильвестр (Холмский) (3 февраля 1723 — август 1725)
 Гавриил (Бужинский) (14 июля 1726 — 27 апреля 1731)
 Лаврентий (Горка) (июль 1731 — 26 сентября 1733)
 Алексий (Титов) (26 сентября 1733 — 17 сентября 1750)
 Дмитрий (Сеченов) (21 июня 1752 — 22 октября 1757)

Епископы Рязанские и Шацкие (1764—1778 и 1929—1944) 
 Палладий (18 июня 1758 — 20 марта 1778)
 Ювеналий (Масловский) (10 мая 1928 — 22 января 1936)
 Алексий (Сергеев) (сентябрь 1942 — май 1944)

Епископы Рязанские и Зарайские (1778—1929) 
 Симон (Лагов) (31 марта 1778 — 17 января 1804)
 Амвросий (Яковлев-Орлин) (29 января 1804 — 26 января 1809)
 Феофилакт (Русанов) (5 марта 1809 — 14 мая 1817)
 Сергий (Крылов-Платонов) (4 июня 1817 — 18 августа 1824)
 Филарет (Амфитеатров) (12 января 1825 — 25 февраля 1828)
 Григорий (Постников) (3 марта 1828 — 25 июля 1831)
 Евгений (Казанцев) (7 августа 1831 — 9 мая 1837)
 Гавриил (Городков) (15 июля 1837 — 10 мая 1858)
 Смарагд (Крыжановский) (5 июня 1858 — 11 ноября 1863)
 Иринарх (Попов) (20 декабря 1863 — 29 августа 1867)

Примечания

Литература 
 Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. Составил Павел Строев. -СПб., 1877.
 Синодик в Бозе почивших священнослужителей Московской (городской) Епархии. Том 1. -М.: Издание подготовлено Богослужебной Комиссией при Епархиальном Совете г. Москвы. 2004.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Русской Православной Церкви
 Список епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата)
 Список епископов Русской православной церкви заграницей
 Епархии Русской православной церкви

Ссылки 
 Сайт «Патриархия.Ру»: «Персоналии: Епископат РПЦ».
 Сайт «Православный календарь»: «Епископат Московского Патриархата» // Издательский совет Русской православной церкви.
 «Епархии РПЦ».
 «Рязанская епархия».
 «Коломенская епархия».

Епископы